Akyaka steht für:

 Akyaka (Kars), Stadt und Landkreis der Provinz Kars, Türkei
 Akyaka (Muğla), Ort in der Provinz Muğla, Türkei